Horvatska kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Velika Horvatska, ort, Krapina-Zagorjes län, 
 Horvatska (vattendrag i Kroatien), Krapina-Zagorjes län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar